El apellido Lorbek se puede referir a:
  Erazem Lorbek,baloncestista del Regal Barça.
  Domen Lorbek,baloncestista del Gaziantep BŞB S.K..